Redirectare ¡Decapitacion!